Объём Малера — характеристика Центрально-симметричного выпуклого тела.
Названа в честь . 

Нерешённая гипотеза Малера утверждает, что минимальный возможный объём Малера имеет куб.

Определение 
Выпуклое тело в Евклидовом пространстве определяется как компактное выпуклое множество с непустой внутренностью. 

Если  есть центрально-симметричное выпуклое тело в n-мерном евклидовом пространстве, то двойственное тело  другое центрально-симметричного тело в том же пространстве, определяемая как

Объём Малера  является произведением объёмов  и .

Примеры 
Единичный шар является самодвойственным. Поэтому объём Малера единичного шара есть квадрат его объёма.

где Γ обозначает гамма-функцию.
 Такой же объём Малера имеет любой эллипсоид

Двойственное тело для куба есть октаэдр. Отсюда несложно вычислить что объём Малера куба (также как и октаэдра) есть .
Согласно формуле Стирлинга, объём Малера шара превышает объем Малера куба примерно в  раз.

Свойства 
Объём Малера являющееся безразмерной величиной инвариантой относительно линейных преобразований.
По неравенству Бляшке — Сантало, шар имеет максимальный объёмом Малера.

Ссылки 

 .

 .

  . Revised and reprinted in .

Выпуклая геометрия
Объём